Minimal Essential Medium, kurz (MEM), ist ein von Harry Eagle für die Kultivierung humaner und tierischer Zellen entwickeltes synthetisches Nährmedium. Es enthält neben Glucose und den sechs Earle-Salzen 13 essentielle Aminosäuren und die acht Vitamine, bzw. Vitamin-ähnlichen Substanzen Thiamin, Riboflavin, Nicotinamid, Folsäure, Pyridoxin, Pantothensäure, Cholin und Inositol. Es basiert auf dem von ihm zuvor für L-Zellen der Maus und HeLa-Zellen veröffentlichten Basal Medium Eagle (BME), das geringere Vitaminmengen enthält.

MEM und auf der Basis von MEM weiterentwickelte Medien wie α-MEM und DMEM spielen noch heute eine große Rolle bei der Kultivierung von Zellen.

α-MEM (Minimum Essential Medium Eagle–alpha Modifikation) enthält zusätzlich nicht-essentielle Aminosäuren, sowie Natriumpyruvat, Ascorbinsäure, Biotin und Cyanocobalamin.

DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium), ein im Labor von Renato Dulbecco modifiziertes Medium zeichnet sich durch eine vierfach erhöhte Konzentration der Aminosäuren und Vitamine aus. Auch das DMEM wurde weiterentwickelt. So enthält das von Gibco entwickelte Opti-MEM weniger CaCl2, HEPES als weitere Puffersubstanz, Hypoxanthin, Desoxythymidin, Natriumpyruvat, sowie die zwei Wachstumsfaktoren Insulin und Transferrin. Diese Zusammensetzung erlaubt es, die Serummenge bei der Kultivierung zu senken.

Einzelnachweise 

Nährmedium